Лягушонок Ке́рмит () — самая известная из кукол Маппет, созданных американским кукольником Джимом Хенсоном. Кермит выступал в качестве режиссёра и распорядителя «Ма́ппет-Шо́у» () и появлялся во множестве других телепередач.

Создание персонажа 
Первый вариант куклы Кермита был создан из зеленого пальто, принадлежавшего матери Джима Хенсона, и двух мячей для пинг-понга, ставших глазами. Вначале Кермит был задуман как ящерица, но незадолго до выступлений на Улице Сезам стал лягушкой. Чтобы выглядеть более «лягушачьим», а также чтобы скрыть шов между головой и телом, ему был добавлен воротник.

Ходили слухи, что имя «Кермит» появилось из-за друга детства Хенсона, Кермита Скотта из Миссисипи. Однако Карен Фальк, глава Совета Директоров наследия Джима Хенсона, это категорически отрицает:

Карьера 
Кермит — один из ведущих персонажей «Ма́ппет-Шо́у», в котором выступал как режиссёр и распорядитель. Помимо Маппет-шоу, лягушонок был постоянным персонажем в кукольном шоу «Улица Сезам» и появлялся во множестве других телепередач, нередко как «живой» гость ток-шоу. 

Появился на экране телевизора в 1955 году, и с того момента и до своей смерти в 1990 году его озвучивал сам Джим Хенсон. У Кермита характерный голос, нередко становившийся объектом пародий, и страсть к пению. Одна из исполненных им песен, Rainbow Connection, продержалась в American Top 40 семь недель и былa номинирована в 1979 году на Золотой глобус и Оскара. 

Под именем лягушонка Кермита вышли две книги (одна из них — автобиография), он получил степень доктора honoris causa, и у него есть своя звезда на голливудской аллее славы.

Одной из последних работ Кермита является вышедший в декабре 2011 года в мировой прокат полнометражный фильм «Маппеты».

В культуре 

 Появляется в качестве анонимного информатора в одной из сцен в мультсериале «Гриффины» в серии «Deep Throats» (4x23).
 Появляется в телепередаче в мультсериале «Гриффины» в серии «Mother Tucker» (5x2).
 В честь Кермита назван один из самолётов Lockheed WP-3D охотников за ураганами (позывные — ).
 У капитана Эда Мерсера в телесериале «Орвилл» есть игрушка лягушонка Кермита, который служит для него как пример позитивного миропонимания.
 Любимая игрушка Эрика Картмана, персонажа мульт-сериала «Южный парк» — лягушонок Клайд (пародия на лягушонка Кермита).
 Упоминается в сериале Сверхъестественное Люцифером.

Примечания 

Кукольные персонажи
Вымышленные журналисты
Вымышленные говорящие животные
Улица Сезам
Телепередачи США
Телепередачи Великобритании
Почётные доктора
Вымышленные персонажи, удостоенные звезды на Голливудской «Аллее славы»
Вымышленные лягушки и жабы

Ссылки